Francisco Javier Martínez Fernández (n. 1947), arcivescovo cattolico spagnolo
 Javier Enrique Martínez Miranda (n. 1978), cestista paraguaiano
 Javier Martínez (n. 1993), cestista americo-verginiano